Harpalos (, latinisiert Harpalus) ist:

 Harpalos (Makedone), Sohn des Machatas, ein Jugendfreund und Vertrauter Alexanders des Großen
 Harpalos (Feldherr), makedonischer Feldherr und Gesandter des Königs Perseus von Makedonien an Eumenes II. von Pergamon
 Harpalos (Astronom), griechischer Astronom, der die Jahreslänge zu 365 Tagen 13 Stunden bestimmt haben soll
 in der griechischen Mythologie ein Sohn des Amyklas und König von Sparta, siehe Argalos
 ein Hund des Aktaion

Siehe auch:
 Harpalus (Mondkrater), benannt nach dem griechischen Astronomen
 Harpalus (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Laufkäfer (Carabidae)